Le  championnat du monde de volley-ball masculin s'est déroulé du  au  à Moscou, URSS. Pour la première fois, des équipes autres qu'européennes ont participé à la compétition.

Équipes participantes 
  Bulgarie
 
 
  Hongrie
 
 
 
 
  Roumanie
 
  URSS

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Deuxième tour

Classement 7-11

Classement 1-6

Classement final

Composition des équipes 

Kosta Badjakov
Denyo Denev
Sergey Gavrilov
Boris Gyuderov
Lyudmil Gyuderov
Boyan Moshalov
Panayot Pondalov
Konstantin Shopov
Todor Simov
Dragomir Stoyanov
Boris Vladimirov
Dimitar Zahariev 

Entraîneur : Marcel Mathore  

Henryk Antczak
Flont
Lech Grodecki
Teofil Czervinski
Jarosinski
Marian Radomski
Jozef Slivka
Pindelski
Tadeusz WleciaÅ‚
Jan Woluch
Waclaw Policevicz
Janusz Zaborzecki

Josef Broz
Karel Broz
Jaroslav Fucik
Jiri Jonas
Jiri Kucera
Karel Laznicka
Zdemek Maly
Frantisek Mikota
Josef Musil
Jaromir Paldus
Josef Tesar
Josef Votava
coach: Vaclav Matiasek

Givi Achvlediani
Vladimir Gajlit
Yevgeni Koselyov
Sergey Nefedov
Michail Pimenov
Konstantin Reva
Vladimir Schagin
Sergey Scherbakov
Gennadi Smolyaninov
Vladimir Ulyanov
Pavel Voronin
Alexey Jakuschev

Articles connexes 

1952
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 1952
Volley-ball masculin 1952
Monde masculin 1952
Monde masculin
1952 en Union soviétique
Compétition de volley-ball à Moscou